1974, jaar in de 20e eeuw van de Gregoriaanse jaartelling
 1974 (album), muziekalbum van de Nederlandse band Nits
 NGC 1974, open sterrenhoop in het sterrenbeeld Goudvis